Inbal ist ein hebräisches Wort für Glockenklöppel

Inbal ist der Familienname folgender Personen:

 Eliahu Inbal (* 1936), israelischer Dirigent

INBAL ist die Abkürzung für:

 Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Mexiko

INBAL